Ora lehetséges jelentései:
Ora, település az USA Indiana államában
Ora, település az USA Kalifornia államában
Ora, település az USA Mississippi államában
Ora Township, település az USA Illinois államában
Ora, település Olaszországban
ORA, Rita Ora debütáló albuma